Pojem Boy Meets Girl má vícero významů:

  Boy Meets Girl (hudební skupina) – hudební skupina
   Boy Meets Girl (album) – první album této skupiny
   Boy Meets Girl (album Junior Senior) – album dánského popového dua Junior Senior
  Boy Meets Girl (kniha) – román americké spisovatelky Meg Cabot 
  Boy Meets Girl (film, 1938) – americký film režiséra Lloyda Bacona z roku 1938
  Boy Meets Girl (seriál) – britský seriál z let 1967–1969
 Boy Meets Girl (film, 1993) – americký film režiséra Kevina Rodney Sullivana z roku 1993
  Boy Meets Girl (film, 1994) –  britský film režiséra Raye Bradyho z roku 1994
 Boy Meets Girl (film, 1997) – americký film režisérů Simona Spiegela a Suzanne Kukko z roku 1997
 Boy Meets Girl (film, 1998) –  americký film režiséra Andrew Newmana z roku 1998

 Anglický nebo originální název  filmů
Ben Loke'ah Bat – anglický název izraelského filmu režisérky Michal Bat-Adam z roku 1982
 Když chlapec potká dívku – film francouzského filmu režiséra Leose Caraxe z roku 1984 
 Epidemie lásky – kanadsko-americký film režiséra Jerryho Ciccorittiho z roku 1998